Kaczka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kaczka, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kaczka, village de la voïvodie de Mazovie